«Люди как боги» — название двух романов:

 «Люди как боги» — фантастический роман Герберта Уэллса (1923).
 «Люди как боги» — фантастический роман-трилогия Сергея Снегова (1966—1977).